Milady – album di Roberto Vecchioni
Milady – film del 1974
Milady – film del 2004